

Geografia
Italia
Belsito – comune della provincia di Cosenza
Montemaggiore Belsito – comune della città metropolitana di Palermo
Belsito – frazione di Albugnano in provincia di Asti
Belsito –  frazione di Misterbianco in provincia di Catania

Persone
Pablo Esteban Belsito – giocatore di calcio a 5 argentino
Francesco Belsito – politico italiano
Giacomo di Belsito, pseudonimo di Giacomo Caccavale – giornalista, scrittore e traduttore italiano
Pasquale Belsito – ex terrorista italiano